Лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. 
 Лизун — народное название растения Волчеягодник обыкновенный.